West Milton podría referirse a:

 West Milton (Dorset), Inglaterra;
 West Milton (Ohio), EE. UU.;
 West Milton (Pensilvania), EE. UU.;
 West Milton (Nueva York), EE. UU.